

Кожанувка — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Кожанувка — село в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства